Роксолана Костянтинівна Пяташ (нар. 1 липня 2009, Київ, Україна) - українська акторка і модель. Відома виконанням ролі Стефанії Чорненько у дитинстві, у фільмі «Віддана».

Біографія

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Музичні відео

Посилання 

 https://kino-teatr.ua/person/pyatash-roksolana-20888.phtml
 https://silvestroff.com/teengirls/roksolana-pyatash
 https://film.ua/uk/news/2125
 https://cinema.in.ua/viddana/

Акторки України XXI століття
Українські кіноакторки
Українські телеакторки